Соревнования по боксу в весовой категории до 80 килограмм на чемпионате мира 2021 года пройдут с 26 октября по 6 ноября. Приняли участие 41 спортсмен из 41 страны мира.

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки предварительного раунда (1/32 финала)

Турнирная таблица

Ссылки 
  Расписание турнира на официальном сайте Международной ассоциации бокса
 Турнирная таблица
 Таблица результатов

2021
Международные спортивные соревнования в Белграде
2021 год в боксе
Октябрь 2021 года
Ноябрь 2021 года
Спорт в Сербии в 2021 году
Чемпионаты мира в 2021 году
Чемпионаты мира в Сербии